Т-34 — радянський танк часів Другої світової війни.
 Т-34 Калліопа — американська реактивна система залпового вогню часів Другої світової війни.
 Т34 — набір радянських мікросхем для створення клону комп'ютера ZX Spectrum (Т34ВМ1, Т34ВГ1)